На Летних Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу спортсмены Казахстана завоевали 18 золотых, 23 серебряных и 38 бронзовых медалей, что вывело страну на 5-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 Информация на сайте НОК Казахстана

Казахстан на Азиатских играх